Conium monieri är en flockblommig växtart som beskrevs av Philipp Filip Maximilian Opiz. Conium monieri ingår i släktet odörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Odörter
monieri